Alber steht für:

 Alber (Fechten), eine Grundstellung im Fechten, siehe Hut (Fechten) #Huten bei Liechtenauer
 Verlag Karl Alber, deutscher Verlag für Philosophie
 eine veraltete Bezeichnung der Silber-Pappel

Alber ist der Familienname folgender Personen:

 Alber von Windberg (Priester Alber; † ~1200), deutscher Geistlicher und Dichter
 Albin Alber (1815–1877), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Björn-Arne Alber (* 1981), deutscher Volleyballspieler und -trainer
 Christel Alber (* 1939), deutsche Juristin
 Erasmus Alber (~1500–1553), deutscher Theologe, Reformator und Dichter, siehe Erasmus Alberus
 Erdmute Alber (* 1963), deutsche Sozialanthropologin
 Ferdinand Alber (1548–1617), österreichischer Philosoph und Jesuit
 Franz Alber (* 1935), Südtiroler Politiker
 Franziska Alber (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Gernot Alber (* 1957), österreichischer Physiker
 Gertrud Eberz-Alber (1879–1955), deutsche Malerin
 Herbert Alber (1911–2006), deutscher Architekt
 Jens Alber (* 1947), deutscher Soziologie und Politologe
 Johann Nepomuk Alber (1753–nach 1830), ungarischer Theologe
 Jonas Alber (* 1969), deutscher Dirigent

 Kurt Alber (1908–1961), deutscher Fotograf
 Martha Alber (1893–1955), österreichische Textilkünstlerin
 Matthäus Alber (1495–1570), deutscher Reformator
 Matthias Alber (1603–1663), kursächsischer Amtmann
 Michael Alber (* 1963), deutscher Chorleiter und Hochschullehrer 
 Patch Alber (* 1989), US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler
 Patricia Alber (* 1988), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete
 Paul Alber (1880–1966), deutscher Schafzüchter
 Reinhard Alber (* 1964), deutscher Radsportler
 Richard Alber (1893–1962), deutscher Politiker
 Siegbert Alber (1936–2021), deutscher Jurist und Politiker